Tera puede referirse a:

Geografía

en el mundo 
 Tera (Thera) en Grecia es el antiguo nombre de la isla de Santorini.

en España 
 Tera (C.P. 42164), localidad del municipio de Almarza, provincia de Soria.
 Tera, río que discurre por la provincia de Zamora.
 Tera, río que discurre por la provincia de Soria.

Medidas 
 Tera, un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 1012, o 1 000 000 000 000 (Un billón).
 En informática, 'tera' puede significar 1 099 511 627 776 (240, tebi), en vez de 1 000 000 000 000, especialmente cuando se utiliza como prefijo de byte (tebibyte en vez de terabyte). Véase también prefijo binario.

Mitología 
Teras o Tera, personaje de la mitología griega. La isla de Santorini recibió el nombre de Tera en su honor.

Otro 
The Exiled Realm of Arborea (TERA), un juego multijugador masivo en línea.
Trilogy Emergency Relief Application (TERA), aplicación usada con fines humanitarios para el envío de SMS localizados para proporcionar información de salud y preparación ante desastres naturales.

Referencias